Монтевидео 1925 — второй в истории чемпионат Южной Америки по шахматам. Турнир проходил в 1925 г. в столице Уругвая.

Организаторам удалось привлечь к участию 13 шахматистов из Аргентины, Уругвая и Бразилии.

Победу в соревновании одержал аргентинец Л. Палау.

Полных данных о результатах турнира нет в базах. Здесь приводятся только результаты партий, которые известны.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Уругвае 
1925 год в шахматах